Girona (stad), een stad in de Spaanse regio Catalonië
Girona (provincie), een provincie van Spanje
Gerona (graafschap), een middeleeuws Spaans graafschap
Gerona (Tarlac), een gemeente in de Filipijnse provincie Tarlac
Girona FC, een Spaanse voetbalclub
La Girona (schip, 1588), een schip van de Spaanse Armada